Элдора́ду (, «золотой»):

 Элдораду — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.
 Элдораду — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.

См. также 
 Элдораду-дус-Каражас
 Элдораду-ду-Сул
 Эльдорадо